Вајли има више значења:
 Вајли (Тексас)
 Вајли (Ајова)
 John Wiley & Sons